Ниже представлен список футбольных клубов Англии по числу выигранных титулов. В нём перечислены все английские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из трёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из пяти главных европейских клубных турниров, либо хотя бы один из двух межконтинентальных турниров. В число этих трофеев входят: победа в чемпионате Англии по футболу (в Футбольной лиге до 1992 года или в Премьер-лиге после 1992 года), Кубке Англии, Кубке Английской футбольной лиги, Суперкубке Англии, Лиге чемпионов УЕФА (включая Кубок европейских чемпионов), Суперкубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА, Лиге Европы УЕФА (включая Кубок ярмарок и Кубок УЕФА), Клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Первым официальным футбольным турниром в Англии стал Кубок Англии (FA Cup), старейший футбольный турнир в мире, дебютный розыгрыш которого прошёл в сезоне 1871/72 (Кубок выиграл клуб «Уондерерс»). В следующем десятилетии, после основания Футбольной лиги в 1888 году, стартовал первый чемпионат, который выиграл «Престон Норт Энд». Футбольная лига, которая была переименована в «Первый дивизион» после расширения лиги в 1892 году, оставалась высшим дивизионом английского футбола до 1992 года, когда была основана английская Премьер-лига. Футбольная лига также основала ещё один кубковый турнир, Кубок Футбольной лиги, в 1960 году, в котором принимают участие 92 клуба-члена Футбольной лиги.

Таблица достижений 

 Легенда
Национальная лига
Лига = Чемпион Англии(Премьер-лиги или(до 1992 года) Футбольной лиги)

Национальные кубковые турниры
КА = Кубок Англии
КЛ = Кубок Английской футбольной лиги
CKA = Суперкубок Англии

Главные еврокубковые турниры
ЛЧ = Лига чемпионов УЕФА
КЕЧ = Кубок европейских чемпионов
СКУ = Суперкубок УЕФА

Прочие еврокубковые турниры
КОК = Кубок обладателей кубков УЕФА
КЯ = Кубок ярмарок
КУЕФА = Кубок УЕФА
ЛЕ = Лига Европы УЕФА

Глобальные турниры
КЧМ = Клубный чемпионат мира
МКК = Межконтинентальный кубок

Примечания: клубы, выделенные жирным шрифтом, как минимум однажды выигрывали по два и более вышеуказанных трофея на протяжении одного сезона.

См. также 
 Чемпионы Англии по футболу

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Англия по трофеям